Carola Susani – scrittrice italiana
Șușani – comune della Romania nel distretto di Vâlcea
Susani – un villaggio nel comune Ignești della Romania
Susani – un villaggio nel comune Traian Vuia della Romania